Plaats in Indonesië
 Kedunglengkong (Simo), een plaats in het bestuurlijke gebied Boyolali in de provincie Midden-Java
 Kedunglengkong (Dlanggu), een plaats in het bestuurlijke gebied Mojokerto in de provincie Oost-Java